Тапеско има више значења:

 Тапеско (Текила), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Тапеско (Сан Франсиско дел Мар), насеље у савезној држави Оахака у Мексику